
Termin NMG ima više značenja.

 Sarkozin
 NMG (radio stanica)